Fuquan bezeichnet:

 Fuquan (福泉市), Stadt des Autonomen Bezirks Qiannan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fuquan (Keqiao) (福全镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Keqiao in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Fuquan (Yantan) (富全镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yantan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuquan (Hanyuan) (富泉乡), Gemeinde im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuquan (Yongtai) (富泉乡), Gemeinde im Kreis Yongtai in der chinesischen Provinz Fujian